Quaestio (lateinisch „Frage“) bezeichnet:
 in der antiken Rechtsgeschichte 
 ein römisches Strafverfahren; siehe Quaestio (Rechtsgeschichte)
 im Plural quaestiones eine Literaturgattung, siehe Quaestiones (römische Jurisprudenz)
 in der Scholastik des Mittelalters
 eine bestimmte Lehrpraxis; siehe Quaestio (Lehrpraxis)
 eine Literaturgattung; siehe Quaestio (Literaturgattung) 

Siehe auch: